Prystan (ukrainisch ; russische Entsprechung /Pristan) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Prystan (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Chorol, siehe Prystan (Chorol)
 Dorf in der Oblast Sumy, Stadtkreis von Ochtyrka, siehe Prystan (Ochtyrka)

siehe auch: Hola Prystan